Bardem ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Bardem (* 1963), spanischer Schauspieler und Schriftsteller
 Javier Bardem (* 1969), spanischer Schauspieler
 Juan Antonio Bardem (1922–2002), spanischer Regisseur 
 Miguel Bardem (* 1964), spanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Mónica Bardem (* 1964), spanische Schauspielerin
 Pilar Bardem (1939–2021), spanische Schauspielerin
 Rafael Bardem (1889–1972), spanischer Schauspieler